Cet article présente la surface occupée par la forêt dans chaque département français. 

Les sources proviennent, pour la métropole, du site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Dans cette présentation, l'ensemble de l'Île-de-France, excepté la Seine-et-Marne, est assimilée à un département unique.

On note que seuls six départements français sont couverts à plus de 50 % de forêts, dont deux outre-mer (la Guyane, les Landes, le Var, la Corse-du-Sud, La Réunion et les Alpes-Maritimes). À l'inverse, dix départements ont moins de 10 % de leur territoire couvert de forêts (en 2016, avec la progression des surfaces forestières,ils ne sont plus que sept).

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des pays du monde par superficie forestière
 Liste des régions françaises par superficie forestière
 Département français
 Listes des départements classés :
 par population, superficie et densité de population
 par PIB/habitant
 par dépenses et endettement
 par altitude

Liens externes 
 La surface forestière, IGN

Forêt en France
Liste de départements français